Pinki – o Pinchi -, pseudonimo del paroliere italiano Giuseppe (Pino) Perotti (1900-1971)
 Boško Palkovljević Pinki, Eroe del popolo jugoslavo
 Pinki Hall, palazzetto dello sport in Belgrado, Serbia
 Piņķi, villaggio del comune di Babīte, in Lettonia
 Pinki Sonkar, personaggio principale del documentario vincitore di Oscar al miglior cortometraggio documentario Smile Pinki (2009)
 Pinki (fumetto), personaggio di fumetto creato da Pran Kumar Sharma